Figueroa est un nom propre portugais et galicien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Brandon Figueroa (né en 1996), boxeur américain ;
 Cole Figueroa (né en 1987), joueur américain de baseball ;
 Exequiel Figueroa (1924-2005), basketteur chilien ;
 Elías Figueroa (né en 1946), footballeur chilien ;
 Francisco de Figueroa (1540-1620), poète espagnol ;
 Gabriel Figueroa (1907 - 1997), photographe mexicain ;
 Ignacio Figueroa (1080-1899), industriel (plomb) ;
 Jonathan Figueroa, plus connu comme Sangriento ou (The) Amazing Red ou Red (1982-), catcheur américain ;
 José Roberto Figueroa (1959-2020), joueur de football international hondurien ;
 Julia Figueroa (née en 1991), judokate espagnole ;
 Luciano Gabriel Figueroa (né en 1981), footballeur argentin ;
 Luis Figueroa (né en 1974), joueur portoricain de baseball ;
 Marco Antonio Figueroa (né en 1962), joueur et entraîneur chilien de football ;
 Maynor Figueroa (né en 1983), footballeur hondurien ;
 
 Nelson Figueroa (né en 1974), joueur américain et portoricain de baseball ;
 Olga Luisa Figueroa (née en 1971), femme politique vénézuélienne ;
 Pedro Figueroa (né en 1985), joueur dominicain de baseball ;
 Randal Figueroa (né en 1989), coureur cycliste vénézuélien.

Noms composés 
 José Figueroa Alcorta (1860-1931), avocat et homme politique argentin. L'avenue Figueroa Alcorta, avenue de Buenos Aires porte son nom ;
 Pedro de Castro y Figueroa (v. 1685-1741), duc de la Conquista et marquis de Gracia Real, officier de l'armée espagnole puis Vice-roi de Nouvelle-Espagne.

Toponyme 

 L’île Emiliano Figueroa est une chilienne située dans l’archipel de Terre de Feu ;
 L’île Figueroa est une île chilienne en Patagonie australe ;
 La Figueroa Mountain est un sommet américain en Californie ;
 Dr. Rodulfo Figueroa est un ejido de la municipalité de Frontera Comalapa dans l’État du Chiapas au Mexique.

Patronyme portugais
Patronyme hispanique
Patronyme galicien